Tackenberg bezeichnet:
 Tackenberg (Oberhausen), Stadtteil von Oberhausen im Regierungsbezirk Düsseldorf

Tackenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Tackenberg (* 1949), deutsche Sprinterin
 Peter Tackenberg (* 1964), deutscher Pflegewissenschaftler, Autor und Herausgeber
 Kurt Tackenberg (1899–1992), deutscher Prähistoriker
 Marlene Victoria Tackenberg (* 1975) alias Jazzy, deutsche Pop-Rap-Sängerin, ehemaliges Mitglied der Band Tic Tac Toe
 Wilhelm Tackenberg (1893–1963), deutscher Konteradmiral